

Geografia
 Pizzoli – comune italiano dell'Abruzzo

Persone
 Emiliano Pizzoli (1974) – atleta italiano
 Gioacchino Pizzoli (1651-1733) – pittore italiano

Altro
 Pizzoli – marchio di patate